Grammy Awards uddeler priser i forskellige kategorier, der hædrer bidrag til den amerikanske musikindustri. Der blev uddelt 28 priser til den første første Grammy-uddeling, og siden er antallet af priser steget og faldet over tid som følge af nytilkomne eller slettede kategorier.

Kategorier
 Årets indspilning
 Årets album
 Årets sang
 Bedste nye kunstner
 Grammy Hall of Fame
 Grammy Legend Award
 Grammy Lifetime Achievement Award
 Grammy Tech Award
 Grammy Trustees Award

Alternativ musik 
 Best Alternative Music Album

Blues 
 Best Traditional Blues Album
 Best Contemporary Blues Album

Børnemusik 
 Best Album for Children
 Best Musical Album for Children
 Best Spoken Word Album for Children

Country 
 Best Female Country Vocal Performance
 Best Male Country Vocal Performance
 Best Country Performance, Duo or Group - Vocal or Instrumental
 Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal
 Best Country Collaboration with Vocals
 Best Country Instrumental Performance
 Best Country & Western Recording
 Best Country & Western Single
 Best Country Song
 Best Country Album
 Best Bluegrass Album
 Best New Country & Western Artist

Dance 
 Best Dance Recording (tidligere i kategorien "Pop")
 Best Electronic/Dance Album

Disco 
 Best Disco Recording

Film/tv/medier 
 Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
 Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
 Best Score Soundtrack Album for a Motion Picture, Television or Other Visual Media

Folk / Folkemusik 
 Best Ethnic or Traditional Folk Recording
 Best Traditional Folk Album
 Best Contemporary Folk Album
 Best Native American Music Album
 Best Hawaiian Music Album

Gospel 
 Best Gospel Performance
 Best Gospel Performance, Traditional
 Best Gospel Performance, Contemporary
 Best Gospel Vocal Performance, Female 
 Best Gospel Vocal Performance, Male 
 Best Gospel Vocal Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus
 Best Soul Gospel Performance
 Best Soul Gospel Performance, Traditional
 Best Soul Gospel Performance, Contemporary
 Best Soul Gospel Performance, Female
 Best Soul Gospel Performance, Male
 Best Soul Gospel Performance, Male or Female
 Best Soul Gospel Performance by a Duo or Group, Choir or Chorus
 Best Inspirational Performance
 Best Pop/Contemporary Gospel Album
 Best Rock Gospel Album
 Best Traditional Soul Gospel Album
 Best Contemporary Soul Gospel Album
 Best Southern, Country or Bluegrass Gospel Album
 Best Gospel Choir or Chorus Album

Historiske optagelser 
 Best Historical Album

Humor 
 Best Comedy Album
 Best Spoken Comedy Album

Jazz 
 Best Jazz Vocal Performance, Female
 Best Jazz Vocal Performance, Male
 Best Jazz Vocal Performance, Duo or Group
 Best Jazz Instrumental Solo
 Best Jazz Instrumental Album, Individual or Group
 Best Large Jazz Ensemble Album
 Best Jazz Fusion Performance
 Best Original Jazz Composition
 Best Jazz Vocal Album
 Best Contemporary Jazz Album
 Best Latin Jazz Album

Klassisk 
 Best Orchestral Performance
 Best Classical Vocal Performance
 Best Classical Performance, Operatic or Choral
 Best Opera Recording
 Best Choral Performance
 Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra)
 Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra)
 Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra)
 Best Small Ensemble Performance (with or without conductor)
 Best Chamber Music Performance
 Best Classical Contemporary Composition
 Best Classical Album
 Best Classical Crossover Album
 Best New Classical Artist

Komponister og arrangører 
 Best Instrumental Composition
 Best Arrangement
 Best Instrumental Arrangement
 Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s)
 Best Vocal Arrangement for Two or More Voices

Latin 
 Best Latin Recording
 Best Latin Pop Album
 Best Traditional Tropical Latin Album
 Best Mexican/Mexican-American Album
 Best Latin Rock/Alternative Album
 Best Tejano Album
 Best Salsa Album
 Best Merengue Album
 Best Salsa/Merengue Album

Metal 
 Best Metal Performance

Musical 
 Best Musical Show Album
 Best Sound Track Album or Recording of Original Cast From a Motion Picture or Television

Musikvideo 
 Best Short Form Music Video
 Best Long Form Music Video
 Best Concept Music Video
 Best Performance Music Video
 Video of the Year

New Age 
 Best New Age Album

Design, præsentation, noter 
 Best Album Cover
 Best Album Cover - Classical
 Best Album Cover - Other Than Classical
 Best Album Cover, Graphic Arts
 Best Album Cover, Photography
 Best Recording Package
 Best Boxed or Special Limited Edition Package
 Best Album Notes
 Best Album Notes - Classical

Polka 
 Best Polka Album

Pop 
 Best Vocal Performance, Female
 Best Vocal Performance, Male
 Best Performance by a Vocal Group
 Best Performance by a Chorus
 Best Performance by a Vocal Group or Chorus 
 Best Instrumental Performance
 Best Female Pop Vocal Performance
 Best Male Pop Vocal Performance
 Best Contemporary (R&R) Solo Vocal Performance - Male or Female
 Bedste pop duo/gruppe præstation
 Best Contemporary Performance by a Chorus 
 Best Pop Collaboration with Vocals
 Best Performance by an Orchestra - for Dancing 
 Best Performance by an Orchestra or Instrumentalist with Orchestra - Primarily Not Jazz or for Dancing
 Best Pop Instrumental Performance
 Best Pop Instrumental Performance with Vocal Coloring 
 Best Contemporary Song
 Best Pop Vocal Album
 Best Pop Instrumental Album

Produktion og teknik 
 Best Engineered Album, Non-Classical
 Best Engineered Album, Classical
 Best Engineered Recording - Special or Novel Effects 
 Best Remixed Recording, Non-Classical
 Producer of the Year, Non-Classical
 Producer of the Year, Classical
 Remixer of the Year, Non-Classical

R&B 
 Best Female R&B Vocal Performance
 Best Male R&B Vocal Performance
 Best R&B Solo Vocal Performance, Male or Female
 Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals
 Best Traditional R&B Vocal Performance
 Best R&B Instrumental Performance
 Best Urban/Alternative Performance
 Best Rhythm & Blues Recording 
 Best R&B Song
 Best R&B Album
 Best Contemporary R&B Album

Rap 
 Best Rap Performance
 Best Rap Solo Performance
 Best Female Rap Solo Performance
 Best Male Rap Solo Performance
 Best Rap Performance by a Duo or Group
 Best Rap/Sung Collaboration
 Bedste rapnummer
 Bedste rapalbum

Reggae 
 Best Reggae Album

Rock 
 Best Female Rock Vocal Performance 
 Best Male Rock Vocal Performance
 Best Rock Vocal Performance, Solo
 Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal
 Best Rock Instrumental Performance
 Best Hard Rock Performance
 Best Hard Rock/Metal Performance Vocal or Instrumental
 Bedste rocksang
 Bedste rockalbum

Surround Sound 
 Best Surround Sound Album

Tale 
 Best Spoken Word Album
 Best Spoken Comedy Album

Traditionel Pop 
 Best Traditional Pop Vocal Album

Verdensmusik 
 Best World Music Album
 Best Traditional World Music Album
 Best Contemporary World Music Album

Kilder

Ekstern henvisning 

 Grammy Awards – officielt website

Grammy Award
Prisuddelinger